Раусу:

 Раусу — посёлок в Японии, находящийся в уезде Менаси округа Немуро губернаторства Хоккайдо. 
 Раусу — вулкан на японском острове Хоккайдо.